Borle ist der Familienname von:

 Christian Borle (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Marcel Borle (1895–1983), Schweizer Filmemacher
 William Borle (1869–1948), Schweizer Industrieller und Forschungsreisender